Chelchen ist ein deutscher Name von Orten, die heute in Polen liegen:
 Chelchen, 1938 bis 1945 Kelchendorf, Kreis Lyck, Ostpreußen, seit 1945: Chełchy (Ełk), Dorf im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Chelchen, 1938 bis 1945 Kelchen (Ksp. Schwentainen), Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, seit 1945: Chełchy (Świętajno), Dorf im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Chelchen, 1938 bis 1945 Vorbergen (Ksp. Schareyken), Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, seit 1945: Chełchy (Kowale Oleckie), Dorf im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren